Bousse (Mosela)
 Bousse (Sarthe)
 Boussé